Mehrotra kan som auktorsförkortning betyda:

 Brahma Swarup Mehrotra
 Bishan N. Mehrotra

Robotskapade auktorsförkortningar